Beim World Cup of Pool 2010 handelte es sich um die fünfte Auflage eines seit 2006 jährlich stattfindenden Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball, bei dem jedes teilnehmende Land von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert wird. 2010 fand er im Robinsons Place in Manila, Philippinen in der Zeit vom 7. bis zum 12. September statt. Das Team aus China gewann das Finale mit 10:5 gegen das zweite philippinische Team.

Regeln 

Gespielt wurde mit Siegerbreak. Das bedeutet, dass das Team Anstoßrecht hat, dass auch das vorhergehende Spiel gewonnen hat.

2010 wurde bis zum Achtelfinale gespielt, bis ein Team acht Spiele (Racks) gewonnen hat, im Viertelfinale wurde die Zahl der zum Sieg benötigten Racks auf neun erhöht und im Finale schließlich auf zehn.

Des Weiteren wurde eine sogenannte Shot clock eingesetzt, die es den Spielern nicht erlaubt länger als 40 Sekunden mit ihrem Stoß zu warten. Allerdings hat man einmal pro Rack die Möglichkeit eine Extension anzusagen, durch die man noch einmal 40 Sekunden mehr Zeit für den Stoß bekommt.

Teams

Turnierstatistik

Preisgelder 

Insgesamt wurden 250.000 US$ ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf ein Paar, nicht auf einen Spieler.

Weblinks 

2010
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Manila